UDC kan betekenen:
 UDC (classificatiesysteem), een door Paul Otlet uitgevonden informatie-ontsluitingssysteem
 UDC (internetgemeenschap), een studiegenootschap voor vrijheid van meningsuiting
 de afkorting voor de Italiaanse politieke partij Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 de afkorting van de Italiaanstalige en Franstalige naam van de Zwitserse Volkspartij
 de afkorting voor de Catalaanse politieke partij Unió Democràtica de Catalunya
 een organisator van dancefeesten, zie United Dance Company